Williamson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Williamson County (Illinois)
Williamson County (Tennessee)
Williamson County (Texas)